Национальный парламент Папуа — Новой Гвинеи () — однопалатный парламент Папуа — Новой Гвинеи, высший законодательный орган государственной власти. Парламентская система Папуа — Новой Гвинеи относится к вестминстерской системе. Парламент выбирает генерал-губернатора, который представляет главу государства — британского монарха и исполняет преимущественно церемониальные функции. Национальный парламент состоит из 111 депутатов. 89 депутатов избираются народом, 22 назначаются от провинций. Срок полномочий 5 лет. Парламент назначает премьер-министра, как правило лидера партии парламентского большинства, которого утверждает генерал-губернатор. Премьер-министр возглавляет  (National Executive Council, NEC). Состав правительства утверждает генерал-губернатор. В Папуа — Новой Гвинее многопартийная система.

Спикером 2 августа 2017 года избран Джоб Помат от Партии народного национального конгресса.

Результаты выборов 

По результатам всеобщих выборов 2017 года:

Примечания

Ссылки 
 

Папуа — Новая Гвинея
Политика Папуа — Новой Гвинеи